Floriano Pietrocola – pittore e miniatore italiano
 Giuseppe Pietrocola – anatomista, chirurgo e accademico italiano
 Salvatore Pietrocola – militare e carabiniere italiano
 Teodorico Pietrocola Rossetti – predicatore evangelico e un patriota italiano
 Tullio Pietrocola - partigiano e chimico italiano
 Casa Editrice E. Pietrocola – Casa editrice italiana